Појам Северна Босна може да означава:
 Северна Босна (1718—1739)
 САО Северна Босна